Bouillon har flere betydninger:
 Bouillon - vandbaseret madingrediens med umami, der danner grundlag for en lang række andre retter; bl.a. suppe, stuvning og sovs
 Bouillon (by) - by i Belgien
 Hertugdømmet Bouillon - var et hertugdømme bestående af Bouillon og tilstødende byer og landsbyer i nutidens Belgien
 Godfred af Bouillon

Se også
 Bouillonterning - indkogt af bouillon